Daka – klasa bóstw w buddyzmie tybetańskim
 Daka – rzeka w Afryce
 Patson Daka – zambijski piłkarz grający w klubie Leicester City